Gradius 2 puede hacer referencia a dos distintos videojuegos publicados por Konami:
 Gradius 2 (MSX), un videojuego de 1987 para MSX, conocido en Europa como Nemesis 2.
 Gradius II, un videojuego de 1988, conocido en Europa como Vulcan Venture, que fue publicado originalmente como arcade y es la secuela del arcade de 1985 conocido en Japón como Gradius.